Krzysztof Zygmunt Pac (1621-1684) – kanclerz wielki litewski, marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 
 Krzysztof Konstanty Pac (zm. 1725) – kasztelan połocki, pisarz wielki litewski, marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego